Der Cook Islands Round Cup 2010 war die 40. Spielzeit des höchsten Fußballwettbewerbs der Cookinseln für Männer. Die Saison begann am 27. August 2010 und endete am 27. November 2010.

Titelverteidiger war Sokattack Nikao, die in diesem Jahr den zweiten Platz belegten. Neuer Meister wurde der Tupapa FC.

Modus 
Am Cook Islands Round Cup nahmen in diesem Jahr sieben Mannschaften teil. Jede Mannschaft spielte in Hin- und Rückrunde gegen jedes andere Team und hatte einmal pro Runde spielfrei. Insgesamt wurden somit 14 Spieltage ausgetragen.

Tabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 

2010
Fußballsaison 2010